Cesta do středu Země může být:

Cesta do středu Země – román Julese Verna z roku 1864

odvozená filmová díla
Cesta do středu Země (film, 1959) – americký film z roku 1959, režie: Henry Levin
Cesta do středu Země (film, 1999) – americký televizní film z roku 1999, režie: George Miller
Cesta do středu Země (film, 2008) – americký film z roku 2008, režie Eric Brevig
Willy Fog na cestě za dobrodružstvím  – 1.část španělského animovaného seriálu z roku 1988, režie Claudio Biern Boyd